Каландријас има више значења:

 Каландријас, Таљер Меканико (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каландријас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику